Большеви́к — посёлок городского типа в Сусуманском районе Магаданской области России. Расположен в 42 км к западу от районного центра — города Сусуман.

История 
В 1936 в долине ручья Чай-Юрюе геологом З. А. Арабей и промывальщиком И. М. Устелемовым было обнаружено первое золото; спустя три года здесь был основан прииск. 21 марта 1939 года в канун XVIII съезда ВКП(б) прииску и вновь образованному посёлку было присвоено нынешнее название.

Статус посёлка городского типа — с 1953 года.

Население

Транспорт 
Автомобильные дороги: магистраль Якутск — Магадан; расстояние до Магадана — 675 км, до Сусумана (аэропорт) — 42 км.

Персоналии 
 Акишин, Николай Андреевич — Герой Советского Союза.

Источники 
 
 Погода в п. Большевик

Примечания 

Посёлки городского типа Магаданской области
Населённые пункты Сусуманского района